Julio Oscar Mechoso
 Alberto Mechoso Méndez

Autre